"Crocodylus" megarhinus es una especie extinta de cocodrilo del Eoceno de Egipto. Un cráneo parcial fue encontrado por el paleontólogo británico Charles William Andrews en la depresión de Fayum. Andrews lo nombró Crocodylus megarhinus en 1905 basándose en el cráneo del holotipo. Un cráneo completo también fue descubierto en Egipto en 1907 pero no fue reconocido como de "C." megarhinus hasta 1927.

"C." megarhinus comparte muchas características con los cocodrilos modernos como el cocodrilo del Nilo (C. niloticus), incluyendo un robusto cráneo triangular que es más corto que el de muchos otros cocodrilos. Otras similitudes han sido vistas en los dientes de las dos especies. Como los cocodrilos vivientes, "C." megarhinus tiene varias áreas estrechas a lo largo de la mandíbula superior para darle lugar a los dientes de la mandíbula inferior cuando la boca estaba cerrada. Las proporciones de "C." megarhinus y C. niloticus son tan similares que el paleontólogo estadounidense Charles C. Mook consideró que era "muy probable que C. megarhinus sea un ancestro directo de C. niloticus."

Un segundo cocodrilo de Fayum, "Crocodylus" articeps, fue nombrado junto a "C." megarhinus. Andrews distinguió a "C." articeps de "C." megarhinus sobre la base de su hocico más estrecho, el cual es más similar al de cocodrilo hociquifino que al del cocodrilo del Nilo. "C." articeps ha sido recientemente sinonimizado con "C." megarhinus, y puede representar una forma menos madura en las poblaciones de esta especie.

Aunque tradicionalmente se ha descrito como una especie del género Crocodylus, "C." megarhinus ha sido situado fuera del género en muchos análisis filogenéticos recientes. Un nuevo nombre de género aún no se ha erigido para la especie. "C." megarhinus es usualmente encontrado como un crocodilino basal por fuera del género pero aun así más relacionados con éste que el falso gavial o los mekosuquinos. Abajo un cladograma modificado de Puértolas et al. (2011) mostrando su relación filogenética entre los cocodrilos:

Referencias 

Crocodilomorfos del Eoceno
Crocodilomorfos extintos de África
Crocodylus